Benjamin Østvold (ur. 13 stycznia 2001 w Raufoss) – norweski skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2021). Medalista mistrzostw kraju. Zwycięzca Pucharu Kontynentalnego 2022/2023.

Przebieg kariery 
W lipcu 2017 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 64. miejsce w zawodach w Villach. Pierwsze punkty cyklu zdobył w grudniu 2019 w Notodden dzięki zajęciu 23. pozycji. W styczniu 2021 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 9. miejsce w konkursie w Innsbrucku. Wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów 2021, gdzie był 31. indywidualnie i 4. w drużynie. 26 marca 2021 zadebiutował w Pucharze Świata. W rozgrywanym bez przeprowadzania kwalifikacji konkursie w Planicy zajął 62. lokatę.

W grudniu 2021 po raz pierwszy w karierze stanął na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego, zwyciężając w Engelbergu. W sezonie 2021/2022 stawał również na podium konkursów tej rangi w Oberstdorfie i Planicy.

28 stycznia 2023 po raz pierwszy w karierze zdobył punkty Pucharu Świata, konkurs na skoczni mamuciej w Bad Mitterndorf kończąc na 22. pozycji.

Østvold jest medalistą mistrzostw Norwegii – we wrześniu 2021 zdobył złoty medal w konkursie indywidualnym na skoczni dużej, a w październiku 2021 brązowy w zawodach drużynowych na obiekcie normalnym.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty B. Østvolda na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 18 lutego 2023

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2001